Joniškis (plaats), plaats in Litouwen
 Joniškis (gemeente), gemeente in Litouwen